Parco Spina Verde — parco regionale in provincia di Como
 Parco Spina Verde — parco cittadino di Rimini